Pasir Pinang (Huristak), een plaats in Indonesië
Pasir Pinang (Portibi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing